Piaskowiec bezeichnet drei Orte in Polen:
 Piaskowiec (Korsze), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sandenberg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen 
 Piaskowiec (Ćmiełów), Teil eines Dorfes in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Piaskowiec (Ostaszewo), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Sand, Kreis Marienburg, Westpreußen

Piaskowiec ist der polnische Begriff für Sandstein:
 Piaskowiec Radków; siehe Wünschelburger Sandstein
 Piaskowiec Wartowic; siehe Warthauer Sandstein